Lapynai ist der Name von ehemals ostpreußischen Orten in Litauen, außerdem die litauische Bezeichnung von Orten im ehemaligen Ostpreußen, die heute in der russischen Oblast Kaliningrad liegen:
 Lapynai (Šilutė), Dorf in der Rajongemeinde Šilutė, vor 1920: Lapienen, Kreis Heydekrug
 Lapynai (Tauragė), Dorf in der Rajongemeinde Tauragė

 Lapynai = Bolschije Bereschki (Kaliningrad), Siedlung im Rajon Slawsk, bis 1938 Alt Lappienen, 1938 bis 1946 Rauterskirch, Kreis Niederung/Elchniederung
 Lapynai = Malyje Bereschki (Kaliningrad), Siedlung im Rajon Slawsk, bis 1938 Neu Lappienen, 1938 bis 1946 Rautersdorf, Kreis Niederung/Elchniederung